Bang Mun Nak (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phichit, Thailanda, cu o populație de 49.302 locuitori și o suprafață de 377,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 78 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phichit